Чавла — индийская фамилия. Известные носители:
 Чавла, Бхумика (род. 1978) — индийская модель и актриса.
 Чавла, Джухи (род. 1967) — индийская актриса и продюсер.
 Чавла, Калпана (1961—2003) — американский космонавт индийского происхождения.